Чемпіонат Ірану з шахів — щорічний національний шаховий чемпіонат в Ірані. Чемпіонат країни проводиться з 1955 року, за виключенням періоду з 1980 до 1990 року, коли шахи після ісламської революції були заборонені, у жінок також відсутні дані за 1978 і 1979 роки, коли жіночі змагання не проводились.

Чемпіони серед чоловіків 

 {| class="sortable wikitable"
! # !! Григоріанський календар !! Іранський календар !! Переможець
|-
| 1 || 1955/1956||1334||Юсуф Сафват
|-
| 2 || 1956/1957||1335||Юсуф Сафват
|-
| 3 || 1957/1958||1336||Юсуф Сафват
|-
| 4 || 1958/1959||1337||Хушанг Машиян
|-
| 5 || 1959/1960||1338||Юсуф Сафват
|-
| 6 || 1960/1961||1339||Роберт Лалазарян
|-
| 7 || 1961/1962||1340||Турадж Ебрахімі
|-
| 8 || 1962/1963||1341||Мортеза Хеммасьян
|-
| 9 || 1963/1964||1342||Мансур Джелвех
|-
| 10 || 1964/1965||1343||Кейхосро Ках'яєї
|-
| 11 || 1965/1966||1344||Юсуф Сафват
|-
| 12 || 1966/1967||1345||Мохаммад Хоссейн Фарбуд
|-
| 13 || 1967/1968||1346||Мохаммад Хоссейн Фарбуд
|-
| 14 || 1968/1969||1347||Нассер Хеммасі
|-
| 15 || 1969/1970||1348||Нассер Хеммасі  Мортеза Хеммасьян
|-
| 16 || 1970/1971||1349||Нассер Хеммасі
|-
| 17 || 1971/1972||1350||Хосро Харанді
|-
| 18 || 1972/1973||1351||Камран Ширазі
|-
| 19 || 1973/1974||1352||Мехрзад Шаріф
|-
| 20 || 1974/1975||1353||Мехрзад Шаріф
|-
| 21 || 1975/1976||1354||Мехрзад Шаріф
|-
| 22 || 1976/1977||1355||Мехрзад Шаріф
|-
| 23 || 1977/1978||1356||Хосро Харанді
|-
| 24 || 1979/1980||1358||Мехрзад Шаріф
|-
| 25 || 1980/1981||1359||Мехрзад Шаріф
|-
| 26 || 1990/1991||1369||Хосро Харанді
|-
| 27 || 1991/1992||1370||Хаді Момені
|-
| 28 || 1992/1993||1371||Хоссейн Аріанеджад
|-
| 29 || 1993/1994||1372||Хаді Момені
|-
| 30 || 1994/1995||1373||Есмаейл Сафарзадех
|-
| 31 || 1995/1996||1374||Хоссейн Аріанеджад
|-
| 32 || 1996/1997||1375||Мохаммад Делджу
|-
| 33 || 1997/1998||1376||Ехсан Гаем Магамі
|-
| 34 || 1998/1999||1377||Ехсан Гаем Магамі
|-
| 35 || 1999/2000||1378||Хассан Аббасіфар
|-
| 36 || 2000/2001||1379||Ехсан Гаем Магамі
|-
| 37 || 2001/2002||1380||Ельшан Мораді
|-
| 38 || 2002/2003||1381||Ехсан Гаем Магамі
|-
| 39 || 2003/2004||1382||Мохсен Горбані
|-
| 40 || 2004/2005||1383||Ехсан Гаем Магамі
|-
| 41 || 2005/2006||1384||Мортеза Магджуб
|-
| 42 || 2006/2007||1385||Ехсан Гаем Магамі
|-
| 43 || 2007/2008||1386||Ехсан Гаем Магамі
|-
| 44 || 2008/2009||1387||Мортеза Магджуб
|-
| 45 || 2009/2010||1388||Ехсан Гаем Магамі
|-
| 46 || 2010/2011||1389||Ехсан Гаем Магамі
|-
| 47 || 2011/2012||1390||Ехсан Гаем Магамі  Асгар Голізаде
|-
| 48 || 2012/2013||1391||Асгар Голізаде
|-
| 49 || 2013/2014||1392||Ехсан Гаем Магамі
|-
| 50 || 2014/2015||1393|| Ехсан Гаем Магамі
|-
| 51 || 2015/2016||1394|| Аліреза Фіруджа
|-
| 52 || 2016/2017||1395|| Пархам Магсудлу
|-
| 53 || 2017/2018||1396|| Пархам Магсудлу
|-
| 54 || 2018/2019||1397|| Аліреза Фіруджа
|-
| 55 || 2019/2020||1398||Ехсан Гаем Магамі
|}

Чемпіони серед жінок 

 {| class="sortable wikitable"
! # !! Григоріанський календар !! Іранський календар !! Переможець
|-
| 1 || 1974/1975||1353||Шокух Соруш Азар
|-
| 2 || 1976/1977||1355||Шокух Соруш Азар
|-
| 3 || 1977/1978||1356||Шокух Соруш Азар
|-
| 4 || 2000/2001||1379||Шаді Парідар
|-
| 5 || 2003/2004||1382||Шаді Парідар
|-
| 6 || 2004/2005||1383||Шаді Парідар
|-
| 7 || 2006/2007||1385||Шаді Парідар
|-
| 8 || 2007/2008||1386||Атуса Пуркашіян
|-
| 9 || 2008/2009||1387||Атуса Пуркашіян
|-
| 10 || 2009/2010||1388||Атуса Пуркашіян
|-
| 11 || 2010/2011||1389||Газаль Хакіміфард
|-
| 12 || 2011/2012||1390||Атуса Пуркашіян
|-
| 13 || 2012/2013||1391||Мітра Геджазіпур
|-
| 14 || 2013/2014||1392|| Атуса Пуркашіян
|-
| 15 || 2014/2015||1393|| Атуса Пуркашіян
|-
| 16 || 2015/2016||1394|| Сарасадат Хадем
|-
| 17 || 2016/2017||1395|| Весал Хамедінія
|-
| 18 || 2017/2018||1396|| Мобіна Алінасаб
|-
| 19 || 2018/2019||1397|| Ануша Магдіян
|-
| 20 || 2019/2020||1398|| Анахіта Зафедіфар
|}

Примітки

Посилання 
 Результати з бази The Week in Chess: 2002, 2003, 2005, 2006 and 2008. 
 Результати на сайті iranchess.com: 2004 
 Результати на сайті ChessBase: 2008 
 Результати жіночих чемпіонатів на сайті Chess-Results: 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 

Шахи в Ірані
1955 в Азії